Оскар Аронович Сандлер (, Киев — 3 мая 1981, там же) — советский композитор, автор опер, оперетт, музыкальных комедий, балета, музыки к фильмам и спектаклям, песен.

Биография 
В 1937 году окончил Киевскую консерваторию, класс Глеба Таранова (дирижирование) и Виктора Косенко (композиция).

1937—1940 — ассистент дирижёра и дирижёр Киевского театра оперы и балета. Был заведующим музыкальной части Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки (1940—1941), объединённого театра казахской и русской драмы (1941—1945, Алма-Ата), Киевской эстрады (1951).

Среди известных песен — «Девушка, помни меня», «Дружки», «За горами высокими», «Мы одни», «Насчёт картошки», «Песня советских китобоев», «Случай в ауле», «Футболисты», «Эстрада» (песня, написанная для артистов Тарапуньки и Штепселя), «Колыбельная» из ежедневной передачи для детей «На добраніч, діти!» («Спокойной ночи, малыши!») УССР.

Почётные звания и награды 
 Заслуженный артист Казахской ССР (1943)
 Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1967)
 медаль «За трудовую доблесть» (24.11.1960)

Фильмография 

 1942 — Антоша Рыбкин
 1943 — Актриса
 1945 — Близнецы
 1947 — Центр нападения
 1947 — Подвиг разведчика
 1955 — Гость с Кубани
 1957 — Штепсель женит Тарапуньку
 1958 — Мальчики
 1959 — Черноморочка
 1961 — Артист из Кохановки
 1962 — Ехали мы, ехали
 1965 — Месяц май
 1969 — Сердце Бонивура

Ссылки 
 Красная книга российской эстрады

Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки
Кинокомпозиторы СССР
Выпускники Киевской консерватории
Заслуженные артисты Казахской ССР
Похороненные на Берковецком кладбище